Héry kan syfta på:
 Héry, Nièvre
 Héry, Yonne